Herklots ist der Familienname von:
Geoffrey Herklots (1902–1986), britischer Botaniker und Vogelkundler
Jan Adrianus Herklots (1820–1872), niederländischer Zoologe
Karl Alexander Herklots (1759–1830), deutscher Jurist und Theaterdichter